La saison 1963 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent une seule fois au cours de la saison. En effet, cette édition va servir de transition entre la saison dernière, jouée selon un calendrier calqué sur les championnats européens (de septembre à juin) et la prochaine saison, qui sera jouée en suivant un calendrier sur l'année civile, utilisé dans les championnats nordiques et en Europe de l'Est. À l'issue de cette saison, il n'y a ni promotion, ni relégation.

C'est le club du Győri Vasas ETO qui termine en tête du classement du championnat cette saison, à égalité de points avec le Budapest Honvéd FC et le Ferencváros TC, tenant du titre. C'est le tout premier titre de champion de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1963 en Hongrie